Га́ты может означать:
 Гаты — часть Авесты.
 Восточные Гаты — горная система на восточном побережье Индостана.
 Западные Гаты — горная система на западном побережье Индостана.